El término JCP puede referirse a:

Juventud Comunista Paraguaya, organización juvenil comunista del Partido Comunista de  Paraguay.
Juventud Comunista Portuguesa, organización juvenil comunista del Partido Comunista de  Portugal.
Java Community Process

Siglas